Montoir-de-Bretagne  es una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira, departamento de Loira Atlántico, en el distrito de Saint-Nazaire. Es el chef-lieu del cantón de su nombre.

De su territorio se formó en 1913, Trignac y en 1925, Saint-Malo-de-Guersac.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE
 

Montoir Bretagne